KHT steht für:
 Kampfhubschrauber Tiger, siehe Eurocopter Tiger
 Kaliumhydrogentartrat, siehe Weinstein
 Khost International Airport (IATA-Code), Flughafen von Chost, Afghanistan

kht. steht für:
 közhasznú társaság, ungarische Gesellschaftsrechtsform

kht steht für:
 Khamti (Sprache) (ISO-639-3-Code), südwestliche Tai-Sprache der Tai Kham Ti im Norden von Myanmar und Thailand

Abkürzung